Boncompain :

 Antonio Baños Boncompain (né en 1967),  journaliste, activiste social, écrivain, musicien et homme politique espagnol
 Jacques Boncompain (né en 1941), juriste, écrivain et historien français
 Pierre Boncompain (né en 1938), artiste peintre français